Janusz Gilewicz (1918–1973), chemik
 Radosław Gilewicz (1971–), piłkarz, reprezentant Polski
 Stanisław Gilewicz (1969–1943), doktor medycyny, pułkownik tytularny Wojska Polskiego
 Wojciech Gilewicz (1974–), artysta malarz, fotograf, autor filmów wideo i instalacji
 Zygmunt Gilewicz (1980–1960), lekarz, generał brygady Wojska Polskiego